Sadowyj () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie astrachańskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie irkuckim
 Sadowyj – wieś w obwodzie iwanowskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie jarosławskim
 Sadowyj – wieś w obwodzie kałuskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet krasnodolinski)
 Sadowyj – chutor w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet siemionowski)
 Sadowyj – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet amosowski)
 Sadowyj – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet niżnierieutczanski)
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie rylskim obwodu kurskiego
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie sowietskim obwodu kurskiego
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w Mordowii
 Sadowyj – wieś w Kraju Nadmorskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie omskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie riazańskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie swierdłowskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w Alanii
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w Tatarstanie
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tiumeńskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie twerskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie uljanowskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie włodzimierskim
 Sadowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie woroneskim

Zobacz także 
 Sadowy

Strony ujednoznaczniające